El origen del apellido es especialmente en Alemania.
El significado de este esː "Supervisor, administrador, abogado".

Vogt puede referirse a:

 Vogt, título nobiliario en la Edad Media.

Personas 
 Carl Vogt, (1817-1895), científico alemán.
 Oskar Vogt, (1870- 1959), físico y neurólogo alemán.
 Robert M. Vogt, (1957- ), botánico alemán.
 Steven S. Vogt, (1949- ), astrónomo estadounidense.
 William Vogt, (1859-1918), escritor suizo.
 A. E. van Vogt, (1912-2000), escritor canadiense especializado en ciencia-ficción.
 Evon Z. Vogt, (1918–2004), académico, mayista, etnógrafo y antropólogo estadounidense.
 Paulo Vogt, (1977- ), futbolista brasileño.
 Klaus Florian Vogt, (1970- ), tenor lírico alemán.

Banda 
Funker Vogt, banda de aggrotech alemana.